Le mot ombrelle est originellement un nom commun désignant un  portatif destiné à se protéger du soleil.

Sciences et techniques 
En biologie :
 l'ombrelle est une partie du corps des méduses, en forme d'hémisphère ou de coupe ;
 le mot ombrelle entre dans le nom vernaculaire de certaines espèces animales et végétales, notamment :
 le Calmar à ombrelle (Histioteuthis bonnellii), un calmar de la famille des Histioteuthidés,
 la Coracine ombrelle (Cephalopterus glabricollis), un passereau de la famille des Cotingidés,
 la Pilée en ombrelle (Pilea umbellata), une plante de la famille des Urticacées ;
 en écologie, une espèce-ombrelle est une espèce dont la protection permet celle d'un grand nombre d'autres espèces.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, la révolte des ombrelles () est la première manifestation publique du nationalisme khmer.

Culture et société

Accessoires 
 Une ombrelle est un dispositif constitué d'un manche et d'un  en tissu tendu au-dessus de l'utilisateur, permettant de se protéger du soleil.
 Une ombrelle à cocktail est une ombrelle miniature utilisée pour mettre en valeur une boisson.

Arts plastiques 
Le mot ombrelle entre dans le titre de plusieurs œuvres :
 L'Ombrelle (), un tableau de Goya peint en 1777 ;
 Femme à l'ombrelle, un tableau de Toulouse-Lautrec peint en 1899 ;
 Femme à l'ombrelle tournée vers la droite, un tableau de Monet peint en 1886 ;
 Femme à l'ombrelle tournée vers la gauche, un tableau de Monet peint en 1867 ;
 Lise à l'ombrelle, un tableau de Renoir peint en 1867.

Cinéma 
Le mot ombrelle entre dans le titre de plusieurs œuvres :
 L'Ombrelle, un film muet français réalisé par Georges Monca, sorti en 1911 ;
 L'Ombrelle (), un documentaire italien réalisé par Francesco Maselli, sorti en 1952 ;
  (Chatri Chor), un film indien réalisé par Vishal Bhardwaj, sorti en 2005.

Entreprises et produits 
 Une marque-ombrelle est une marque commerciale qui abrite et regroupe d'autres marques, généralement un ensemble de produits hétérogènes.

Héraldique 
 L'ombrelle est un meuble représentant une ombrelle, généralement en pal au volant ouvert.

Littérature 
 Le Vagabond qui passe sous une ombrelle trouée est un récit autobiographique de Jean d'Ormesson, publié en 1978.

Homonymie de titre